

Sigle 
ALB est un sigle qui peut signifier :
 Armée de libération de la Bretagne.

Code 
ALB ou alb est un code qui peut signifier :
 Albanie,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 albanais (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues ;
 .

Toponyme 

 , une rivière allemande au nord de la Forêt-Noire ; en français, cette rivière est parfois appelée Jura.

Autres 
ALB peut aussi signifier :
 Province d'Albacete, sur les plaques d'immatriculation espagnoles jusqu'en 1971 ;
 ALB, un musicien électro-pop français.